Климат Финляндии — cубарктический, переходный от морского к континентальному, на севере страны континентальный.

Несмотря на то, что Финляндия является северной страной, она испытывает сильное воздействие тёплого течения Гольфстрима в Атлантическом океане. Ветры в течение года, как правило, дуют с Запада часто принося циклоны. Средние температуры всех времен года гораздо выше, чем в более восточных районах на тех же широтах.

Согласно классификации климатов Кёппена, Финляндия относится к зоне снегов и лесов с влажной и холодной зимой. Средняя температура самого холодного месяца января колеблется от −4 °C на Аландских островах до −14 °C в северной Лапландии, самого теплого месяца июля на юге страны +18 °C градусов, в центре +16 °C , а на севере +14 °C.

Отличительной чертой финского климата является сочетание теплых лет и холодных зим. Средняя температура в Хельсинки расположенном на юге Финляндии составляет в июле +17,2 °C и −4,2 °C в январе, в Соданкюля на севере Финляндии +14,3 °C в июле и −14,1 °C в январе. В летний период температура на востоке и юге страны может иногда подниматься до +30 °C.

Зимой практически по всей стране стоят сильные морозы до −20 °C и более. Самые южные части Финляндии покрыты снегом в среднем 75 дней в году, а самая северная Лапландия находится под снегом 200—225 дней в году. Самым снежным месяцем является март, в Хельсинки толщина снежного покрова в среднем — 32 сантиметров, в Соданкюля — 72 сантиметров. В южной части страны снег сходит в начале апреля, на севере во второй половине мая.

Общее количество осадков в южных районах Финляндии составляет 600—700 мм в год, а за полярным кругом 400—450 мм. На западном побережье страны обычно выпадает меньше осадков, чем во внутренних озерных районах. Самый дождливый месяц — август, но на юго-западе выражен ещё один максимум осадков в начале осени, а на севере — в начале лета. Меньше всего осадков выпадает весной.

Финляндия — ярко выраженная северная страна. Что оказывает влияние на сильные колебания солнечного света в зависимости от времени года. На самом севере страны в летнее время в течение примерно 73 суток солнце не заходит за горизонт, а на юге остается за горизонтом всего несколько часов за ночь. В свою очередь, в середине зимы солнце в северной Лапландии не появляется на небосклоне 51 день. В Хельсинки солнце во время Рождественских праздников светит менее шести часов в день.

Климатограмма для некоторых городов

Хельсинки

Оулу

Вантаа

Примечания 

География Финляндии
Финляндия